Weiskirch steht für:
 ein Ortsteil der Gemeinde Volmunster im Nordosten des französischen Départements Moselle

Weiskirch ist der Familienname folgender Personen:
 Johanna Weiskirch (* 1864 als Johanna Schneider; † 1960), deutsche Schriftstellerin
 Willi Weiskirch (1923–1996), deutscher Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Weißkirch
 Weiskirchen (Begriffsklärung)